46-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 5—6 февраля 1949 года на катке «Вайллант Арена» в Давосе (Швейцария).

Итоговое положение 

 * с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация
 DNS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1949
1949 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Февраль 1949 года
Спорт в Швейцарии в 1949 году
Международные спортивные соревнования в Давосе
Чемпионаты Европы в 1949 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии